

События 

 Январь — Эйстейн III Мойл, лидер биркебейнеров в Норвегии, убит. Сверрир Сигурдссон (Позже, король Сверрир) становится новым лидером.
 13 января — Леопольд V Бабенберг становится герцогом Австрийским.
 25 ноября — Битва при Монжизаре
 Первое упоминание города Коломны в Лаврентьевской летописи как пограничного поста Рязанского княжества и торгово-ремесленного центра.
 Брак короля Сицилии Вильгельма с Жанной, дочерью Генриха II Английского.
 Фридрих I Барбаросса вынужден заключить с папой мир в Венеции и признать Александра III папой.
 Казимир, сын Болеслава Кривоустого, изгоняет своего старшего брата Мешко из Кракова.
 1177—1194 — Князь Польши Казимир II Справедливый (1138—1194), младший из четырёх сыновей Болеслава Кривоустого.
 Мануил Комнин отказался разрушить Дорилею. Сельджуки возобновили войну и стали опустошать Азию. Мануил напал на них при переправе через Менандр и разбил.
 При помощи Никифора Палеолога, владевшего Трапезундом, Феодора попала в плен к ромеям. Андроник явился в Константинополь и был прощён.
 1177, август — 1181, июль — Годы Дзисё. (Япония)
 Начало действия «Повести о доме Тайра».
 Чампа устанавливает с вьетнамцами мирные отношения. Войска Чампы вторгаются в Линьи и разрушают Ангкор.
 Эсты напали на Псков.(?)
 Во время междоусобных войн Глеб Ростиславич Рязанский сжёг Москву.
 Сражение на Колокше

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1177 году
 Бурхард из Урсберга

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1177 году
 Генрих II (герцог Австрии)

См. также